Stadtbahn:
  — Городская железная дорога
 
 Stadtbahn Dortmund
 Stadtbahn Düsseldorf
 Stadtbahn Essen